«Интерьеры» () — кинофильм режиссёра и сценариста Вуди Аллена, снятый в 1978 году. Пять номинаций на премию «Оскар».

Сюжет 
Снятый в мрачной стилистике бергмановских «Шёпотов и криков», фильм рассказывает о взаимоотношениях трёх сестёр Ренаты (Дайан Китон), Джой (Мэри Бет Хёрт) и Флин (Кристин Гриффит) с их матерью (Джеральдин Пейдж), страдающей нервным расстройством после ухода отца (Э. Г. Маршалл) из семьи. Мать пытается наладить свою жизнь, давая советы по обустройству интерьеров своим дочерям, и не теряет надежды на то, что отец вернётся к ней. Сёстры разрываются между стремлением обнадежить её и пониманием того, что пути назад нет.

В ролях 
 Дайан Китон — Рената
 Мэри Бет Хёрт — Джой
 Джеральдин Пейдж — Ева
 Морин Стэплтон — Перл
 Кристин Гриффит — Флин
 Ричард Джордан — Фредерик
 Э. Г. Маршалл — Артур
 Сэм Уотерстон — Майк

Награды и номинации

Интересные факты 
Джеральдин Пейдж получила премию BAFTA в номинации «Лучшая актриса второго плана», а на «Оскар» была номинирована в категории «Лучшая актриса»

Ссылки 
 
  

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1978 года
Фильмы Вуди Аллена
Фильмы-драмы США
Фильмы о депрессии‎
Фильмы United Artists